Addicted, kínai internetes sorozat
 Addicted, a Sweetbox-projekt és Jade Villalon énekesnő stúdióalbuma